Rivera kan som auktorsförkortning betyda:

 Malia Ana J. Rivera
 Vincenzo Rivera

Robotskapade auktorsförkortningar